Kloster Maria Frieden heißen:

 Monastero di Santa Maria della Pace (Castellammare di Stabia), Castellammare di Stabia, Campania, Italien
 Abtei Maria Frieden (Dahlem), Trappistinnen in der Nordeifel, Nordrhein-Westfalen
 Abtei Maria Frieden (Kirchschletten), Benediktinerinnen in Bayern
 Karmelitinnen-Kloster St. Maria vom Frieden, Köln
 Kloster Nette, Missionsschwestern vom heiligen Namen Mariens, Osnabrück
 Abtei Pax Mariae, Vadstena, Schweden (Mutterkloster des Erlöserordens)
 Kloster Maria Frieden (Wien), Schwestern vom armen Kinde Jesus in Wien-Stadlau